Бакланниковское сельское поселение — муниципальное образование в Семикаракорском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Бакланники.

Административное устройство 
В состав Бакланниковского сельского поселения входят:
 хутор Бакланники;
 посёлок Вершинный;
 посёлок Нижний Саловск.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Семикаракорского района